Tirol — região histórica da Europa Central, nos Alpes, abrangendo o estado federal Tirol na Áustria e a província Tirol Meridional no norte da Itália
 Tirol (Áustria) — estado federal (Bundesland) da Áustria 
 Bolzano (província autónoma) ou Tirol Meridional — província bilíngue italiana da região do Trentino-Tirol Meridional, localmente chamada de provincia autonoma di Bolzano em italiano e de Südtirol em alemão
 Tirolo — comuna italiana da região do Trentino-Alto Ádige  na província de Bolzano
 Castelo Tirol — castelo na comuna italiana de Tirolo originário do Conde de Tirol
 Tirol Alimentos — empresa brasileira

Outros
 Tirol (Natal) — bairro da cidade de Natal, Rio Grande do Norte
 Tirol (Belo Horizonte) — bairro da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais

Desambiguação